Linow peut nommer :

Patronyme 
 Ivan Linow (1888-1940), acteur et catcheur américain d'origine lettone ;
 Ted Linow (1959-), agent de mannequins allemand.

Autres 
Linów (Mazovie), village polonais ;
Linów (Sainte-Croix), autre village polonais.